Rinella ist der Name von

 Allessandro Rinella (* im 20. Jahrhundert), italienischer Opernsänger
 Hanna Rinella (* vor 1995), deutsche Jazzsängerin und Hochschullehrerin, siehe Hanna Jursch (Sängerin)

Rinella bezeichnet
 Rinella Battery, historische Befestigungsanlage auf der Insel Malta im Mittelmeer